Олимпийские игры 1944
 Летние Олимпийские игры 1944 — несостоявшиеся Летние Олимпийские игры в Лондоне, Великобритания.
 Зимние Олимпийские игры 1944 — несостоявшиеся Зимние Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо, Италия.